Korpskommandeur kann stehen für:

 den Kommandeur eines Korps, siehe Kommandierender General
 einen sowjetischen Dienstgrad, siehe KomKor